Il gruppo della stewartite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della stewartite 
 Gordonite
 Kastningite
 Laueite
 Mangangordonite
 Paravauxite
 Sigloite
 Stewartite
 Ushkovite

Note 

Stewartite